В данной статье представлен список королей Рохана, описанных в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина. Все короли принадлежали к одной династии — Дому Эорла, но разделялись на разные линии в том случае, если король не имел прямого наследника мужского пола (в обоих таких случаях на трон всходил племянник короля). Все даты относятся к Третьей Эпохе Средиземья, кроме случаев, выделенных особо.

Литературоведы отмечают, что имена Теодена и предшествующих ему королей Рохана за несколькими исключениями являют собой древнеанглийские слова со значением «король», «правитель», «господин» и т. п.

Даты правления

Короли Рохана

Эорл 
Эорл () по прозвищу Юный () — владыка Эотеода (2501—2510) и первый король Рохана (2510—2545). Был основателем Дома Эорла. Был прозван Юным за то, что стал вождём в возрасте всего шестнадцати лет и сохранил моложавый вид на всю оставшуюся жизнь. В его честь рохиррим называли себя «эорлинги» — «последователи, или сыны Эорла». Конём Эорла был Фелароф, родоначальник великих роханских коней меарас.

Эорл, сын Леода, был вождём северного племени Эотеод, жившим между реками Лангвелл и Грейлин. Одним из самых выдающихся событий в его правление было неожиданное прибытие войска Эотеода на помощь Гондору в опасной Битве на поле Келебранта. Оценив по заслугам героический поступок Эорла, наместник Гондора Кирион даровал ему в ленное владение земли в области Каленардон. После этого Эорл возглавил миграцию своего народа на эти великие пастбища и в итоге стал первым королём Рохана. Эорл основал свою новую столицу в Алдбурге, находившимся в Фолде.

Затем Кирион привёл Эорла на место, где был похоронен Элендил и там он поклялся Кириону Клятвой Эорла. Клятва эта была произнесена Эорлом от имени его народа и его потомков и заключалась в обещании прийти на помощь Гондору в случае нападения на него. В противном случае рохиррим должны были пасть в тень и стать проклятым народом. В ответ наместник Кирион даровал провинцию Каленардон Эотеоду, чтобы создать там королевство Рохан, тогда же были установлены и его границы. Соглашение, однако, включало в себя и обязательство Гондора прийти на помощь Рохану в час нужды, хотя это и не входило в клятву наместника.

Когда Гондору требовалась помощь Рохана, из Минас Тирита посылалась Красная Стрела (что означало опасность наивысшей степени). Согласно книге «Возвращение короля», такую стрелу принёс королю Теодену посыльный из Гондора, когда Саурон осадил Минас Тирит. Для ускорения общения двух союзников также использовались сигнальные огни Гондора. Эти огни были расположены на семи холмах вдоль северной гряды Белых гор. Эорл погиб в 2545 году в битве при Уолде, сражаясь против истерлингов.

Имя происходит от древнеанглийского слова eorl — «воин, вельможа».

Брего 
Брего () — второй король Рохана. Брего стал королём после смерти своего отца Эорла Юного в 2545 г. В ходе его правления продолжилась миграция Эотеода в Каленардон, и Брего защищал границы Рохана от врагов (дунландцев и истерлингов). Брего построил знаменитый Золотой дворец Медусельд и сделал Эдорас столицей Рохана. Его старший сын Балдор, возгордясь, отправился на Тропы Мёртвых и пропал там без вести, а сам Брего вскоре после этого умер от горя. После него на трон взошёл его второй сын, Алдор. У Брего был также и третий сын, Эофор, который стал предком Эомунда из Истфолда, отца Эомера.

Древнеанглийское слово brego переводится, как «правитель», «принц» или «король».

Алдор 
Алдор () — третий король Рохана, правивший дольше всех известных его королей. Алдор был вторым сыном короля Брего. Его старший брат Балдор пропал без вести, пытаясь пройти Тропами Мёртвых, и Алдор стал королём, когда умер его отец — в 2570 г., в возрасте всего 26 лет. Его долгое правление стало золотым веком Рохана: численность рохиррим увеличивалась, а дунландцев оттеснили через Врата Рохана за берега Адорна и Изена. Алдор также основал крепость Дунхарг как убежище на случай войны. 

У Алдора было много детей, но трое старших были дочерями. Он правил 75 лет и стал известен как Алдор Старый. Умер он в 2645 г. в возрасте 102 лет, через год после рождения своего первого праправнука. После него на трон вступил его сын Фреа, которому пришлось ждать восшествия на трон до собственного 75-летнего возраста.

Имя Алдор на древнеанглийском языке означает «вождь, принц» и «старший, родитель».

Фреа 
Фреа () — четвёртый король Рохана. Стал королём после смерти своего отца, Алдора Старого, в возрасте 75 лет. Был четвёртым ребёнком Алдора (имел трёх старших сестёр). Правил всего 14 лет, после чего умер, и на трон взошёл его сын Фреавин.

С англосаксонского языка его имя переводится, как «господин».

Фреавин 
Фреавин () — пятый король Рохана. Стал королём после смерти своего отца Фреа в возрасте 65 лет. Родился во время правления своего деда, Алдора Старого, и уже сам стал дедом, когда Алдор умер, и корона перешла к его отцу (на тот момент ему исполнился 51 год). Фреавин правил 21 год и умер в возрасте 86 лет. После него королём стал его сын Голдвин.

Древнеанглийское Fréawine означает «дорогой или любимый господин».

Голдвин 
Голдвин () — шестой король Рохана. Голдвин стал королём после смерти своего отца Фреавина в 2680 г., в возрасте 61 года. Родился он в годы правления своего прадеда Алдора Старого, и был уже в возрасте 26 лет и отцом, когда Алдор наконец скончался, и корона перешла к деду Голдвина. Правил Голдвин во время «золотого века» Рохана и был очень богатым. Однако в ходе его правления охрана границ Рохана сократилась, и дунландцы, которых вытеснил из Рохана Алдор, начали медленно возвращаться в северную часть королевства. Голдвин умер в 2699 г. после девятнадцати лет правления.

Имя имеет англосаксонское происхождение и означает «щедрый и добрый принц». Образовано из древнеанглийских слов gold («золото») и wine («друг», в значении «тот, кто может помочь или защитить»).

Деор 
Деор () — седьмой король Рохана. Родился в ходе правления своего прапрадеда Алдора Старого, что привело к необычной ситуации, когда в одной семье жили одновременно пять поколений. Стал королём после смерти своего отца Голдвина в 2699 г. В ходе правления Деора дунландцы снова начали тревожить Рохан, поскольку медленное возвращение их началось ещё в правление Голдвина, после того, как их за много лет до того прогнал Алдор. Деор отправился на север, чтобы сразиться с ними, однако узнал, что гондорская крепость Изенгард подпала под власть дунландцев. Изенгард был неприступной крепостью, поэтому Деору пришлось на некоторое время смириться с угрозой, исходившей с севера. Деор умер в 2718 г. после беспокойного правления в течение девятнадцати лет.

Имя происходит от древнеанглийского deor — «храбрый, смелый».

Грам 
Грам () — восьмой король Рохана. Стал королём после смерти своего отца Деора в 2718 г. В ходе его правления шла война с дунландцами, который продолжали нападать на Рохан из крепости Изенгард, которую они контролировали. Грам умер в 2741 г. после 23 лет открытой войны, вслед за ним взошёл на престол его сын Хельм Молоторукий.

Англосаксонское слово gram имеет значение «яростный, свирепый».

Хельм Молоторукий 
Хельм Молоторукий () — девятый король Рохана и последний король из Первой линии. Стал королём после смерти своего отца Грама, в период кризиса. Продолжил открытую войну с дунландцами, чьей базой была захваченная ими крепость Изенгард, начатую его отцом.

Хельм замёрз насмерть в ходе ночного рейда во время Долгой Зимы. Вслед за ним на трон взошёл его племянник Фреалаф Хильдесон, ставший первым королём Второй линии.

После смерти Хельма ущелье, где находилась крепость Хорнбург, из которой Хельм Молоторукий отражал нападения дунландцев, было названо Хельмовой Падью.

Фреалаф Хильдесон 
Фреалаф Хильдесон () — десятый король Рохана и первый король из Второй линии. Фреалаф был племянником Хельма Молоторукого (сыном его сестры, Хильд) и стал королём после того, как Хельм погиб при осаде Хорнбурга в 2759 г. Фреалаф возглавил опасную операцию, в ходе которой ему удалось отвоевать Эдорас и вновь сделать его столицей Рохана. В результате успешных военных действий он отбросил дунландцев обратно за реки Адорн и Изен, освободив весь Рохан. Во время его коронации внезапно появился маг Саруман с дарами и славословиями, отсутствовавший до этого много лет. Саруман предложил Фреалафу дружбу и поддержку и, по совету короля Рохана, Берен, наместник Гондора, отдал Саруману ключи от Ортханка, позволив ему жить в Изенгарде при условии, что он будет защищать его от нападений дунландцев. Фреалаф правил 39 лет, после его смерти в 2798 г. взошёл на трон его сын Бритта Леофа.

На древнеанглийском языке его имя означает «выживший господин».

Бритта 
Бритта () — одиннадцатый король Рохана. Бритта был сыном Фреалафа Хильдесона и стал королём после его смерти в 2798 г. В ходе его правления Рохан продолжал восстанавливаться после войны с дунландцами, а на его западной границе продолжались столкновения. Бритта продолжил традиции своего отца, который всегда помогал нуждающимся, и этим заслужил себе прозвище Леофа (), «возлюбленный», на языке рохиррим.

Помимо проблем, связанных с дунландцами, в ходе его правления возникла новая беда: война гномов с орками вынудила большое количество последних бежать из Мглистых гор, пытаясь осесть в Белых горах к югу от Рохана. Бритта отбил нападение этих орков, и когда он умер, верилось, что орков в Рохане больше нет. Бритта правил 44 года, вслед за ним в 2842 г. на трон взошёл его сын Вальда.

В англосаксонском языке его имя означает «податель, распределитель, принц, господин». Прозвище «Леофа» происходит от слова leof («любимый, дорогой»).

Вальда 
Вальда () — двенадцатый король Рохана. Был сыном Бритты Леофы и стал королём после смерти отца в 2842 г. Вальда служил в армии отца, сражаясь с орками, пытавшимися вторгнуться в Рохан во время правления Бритты, и во время его коронации казалось, что в Рохане их больше нет. Однако некоторое количество орков всё таки осталось, и в 2851 г., проправив всего девять лет, король был убит орком в Дунхарге. Сын Вальды, Фолка, взошёл на трон после его смерти и отомстил за него.

Имя происходит от англосаксонского wealda («правитель»).

Фолка 
Фолка () — тринадцатый король Рохана. Был сыном Вальды и стал королём после гибели отца от рук орка в 2851 г. Заслужил прозвище «Охотник» за свои способности в этой области. В этой связи примечательно, что при восшествии на престол Фолка поклялся отомстить за гибель своего отца и в знак этого не убивать ни единого зверя до тех пор, пока на земле Рохана будет хотя бы один орк. 

После тринадцати лет правления Фолка уничтожил одну за другим всех оставшиеся в Рохане орочьи банды, сдержав таким образом свою клятву. Когда последняя банда орков была истреблена, он отправился на охоту, но был убит на ней кабаном из Эверхолта, нанёсшим ему смертельную рану. За ним на трон вошёл в 2864 г. его сын Фолквин.

Имя происходит от англосаксонского folc («народ, люди»).

Фолквин 
Фолквин () — четырнадцатый король Рохана. Фолквин был сыном Фолки Охотника и стал королём после гибели отца на охоте в 2864 г. В ходе своего правления он полностью освободил от дунландцев Западный рубеж между Изеном и Адорном.

У Фолквина было четверо детей: три сына и дочь. Его сыновья-близнецы Фолкред и Фастред сражались в Гондоре против харадрим, но оба были убиты. После 39 лет правления Фолквин умер, и в 2903 г. на трон взошёл его младший сын Фенгель.

Имя означает «друг народа».

Фенгель 
Фенгель (, годы жизни 2903-2953) — пятнадцатый король Рохана. Фенгель был третьим и единственным выжившим сыном Фолквина и унаследовал трон после смерти отца в 2903 г. Два старших брата Фенгеля, Фолкред и Фастред, были убиты в ходе войны в Гондоре, и в результате Фенгель вырос любимчиком своего отца и очень избалованным. Во взрослом состоянии он прославился своей жадностью и любовью к золоту. Его сын Тенгель покинул Рохан из-за противоречий с отцом и до самой его смерти жил в семье своей жены в Гондоре. После более чем пятидесятилетнего правления Фенгель умер в 2953 г., и Тенгель неохотно вернулся в Рохан.

Его имя на древнеанглийском языке означает «принц» и связано со словом feng («добыча, трофеи»).

Тенгель 
Тенгель (, годы жизни 2905 — 2980) — шестнадцатый король Рохана. Тенгель был единственным сыном Фенгеля и стал королём после смерти отца в 2953 г. Фенгель был жадным человеком, и Тенгель ещё в юности покинул Рохан и жил в семье своей матери в Гондоре. Там он встретил и взял в жёны Морвен Стальной Блеск из Лоссарнаха, и некоторое время жил там с ней и её семейством. 

После смерти Фенгеля Тенгеля призвали вернуться в Рохан рохиррим, что он с неохотой и сделал. Морвен родила ему в общей сложности пять детей, включая единственного сына (и второго ребёнка) Теодена и дочь Теодвин, которая стала матерью Эомера Эадига и Эовин. Живя в Гондоре, Тенгель выучил синдарин, и в его доме на нём говорили каждый день, равно как и на вестроне, всеобщем языке. На языке рохиррим не говорили ни он, ни его наследники.

Имя Тенгель на древнеанглийском языке означает «принц».

Теоден 
Теоден (, годы жизни 2948 — 3019) — семнадцатый король Рохана. Теоден был единственным сыном короля Тенгеля. Он родился в 2948 г. в Гондоре, где жила семья его отца, пока он не стал королём Рохана. Теоден был воспитан в среде говорящих на синдарине и вестроне, а не на языке рохиррим, однако он выучил его позже. Правил Роханом во время Войны Кольца.

Теоден стал королём после смерти отца в 2980 г. Погиб он от руки Короля-Чародея Ангмара в ходе Войны Кольца, сражаясь в Битве на Пеленнорских Полях. За его смерть отомстила его племянница Эовин, убив Короля-Чародея.

Имя Теоден происходит от древнеанглийского слова þēoden, что переводится как «глава народа», «князь» или «король».

Эомер 
Эомер (, годы 3019 Третьей Эпохи — 63 Четвёртой Эпохи) — восемнадцатый король Рохана. Эомер был сыном Теодвин и Эомунда, Главного Маршала Рохана. Эовин была его сестрой. После смерти родителей Эомера и Эовин Теоден взял их в свой дом и воспитывал как собственных детей. Эомер был третьим маршалом Рохана, во время Войны Кольца он стал королём вместо погибшего Теодена, основав тем самым Третью линию Дома Эорла.

Эльфвин 
Эльфвин (, годы жизни 8 Четвёртой Эпохи — 103 Четвёртой Эпохи), названный Прекрасным () — девятнадцатый король Рохана. Был первым сыном Эомера Эадига, короля Рохана, и Лотириэль, дочери князя Дол Амрота Имрахиля). По матери Эльфвин был двоюродным братом князя Итилиэна Фарамира, наместника Гондора, одновременно будучи его племянником через свою тётю Эовин. Эльфвин взошёл на трон после смерти отца в 63 г. Ч.Э. и правил долго после этого. Поскольку Эльфвин правил в Четвертой Эпохе Средиземья, когда Алая Книга была уже написана, о нём известно мало.

Написание имени Эльфвина — осовремененная форма англосаксонского имени Ælfwine (Эльфвине), которая на староанглийском языке означает «друг эльфов».

Дом Эорла

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Списки персонажей легендариума Толкина